Willerby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Willerby, North Yorkshire, ort i England,  
 Willerby, East Riding of Yorkshire, ort i England,